Rolland ist der Familienname folgender Personen:

 Alain Rolland (* 1966), irischer Rugby-Union-Spieler und -Schiedsrichter
 Alphonse Rolland (1919–2012), französischer Fußballspieler
 Amédée Rolland (1914–2000), ein französischer Radrennfahrer
 Antonin Rolland (* 1924), französischer Radrennfahrer
 Astrel Rolland (1899–?), haitianischer Sportschütze
 Auguste Rolland (1797–1859), französischer Tiermaler, Architekt und Bürgermeister von Rémilly (Moselle)
 Bella Rolland (* 1994), US-amerikanische Pornodarstellerin
 Eugène Rolland (1846–1909), französischer Ethnologe und Lexikograf
 Carlos Villanueva Rolland (* 1986), chilenischer Fußballspieler
 Colette Rolland (* 1943), französische Informatikerin 
 Gabi Rolland (* 1963), deutsche Politikerin (SPD)
 Henri Rolland (1887–1970), französischer Archäologe und Numismatiker
 Jacques-Francis Rolland (1922–2008), französischer Journalist und Schriftsteller
 Jannick Rolland (* 1961), französisch-US amerikanische Ingenieurin für Optik
 Jean Rolland (1935–1967), französischer Autorennfahrer
 Jean-Christophe Rolland (* 1968), französischer Ruderer
 Kévin Rolland (* 1989), französischer Freestyle-Skier
 Léon Louis Rolland (1841–1912), französischer Mykologe
 Marion Rolland (* 1982), französische Skirennläuferin
 Michel Rolland (* 1947), französischer Önologe
 Patrick Rolland (* 1969), kanadisch-französischer Eishockeytorwart und -trainer
 Paul Rolland (1911–1978), US-amerikanischer Bratschist und Musikpädagoge
 Pierre Rolland (Schachspieler) (1926–1967), französischer Schachspieler und Hochschullehrer
 Pierre Rolland (* 1986), französischer Radrennfahrer
 Romain Rolland (1866–1944), französischer Schriftsteller und Pazifist
 Walter Rolland (1928–2016), deutscher Rechtswissenschaftler und Ministerialbeamter

 Siehe auch:
 La Bâtie-Rolland, französische Gemeinde
 Roland